Bill Tilden era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto in semifinale da John Doeg, che ha poi vinto il torneo, sconfiggendo in finale Frank Shields 10–8, 1–6, 6–4, 16–14.

Teste di serie 

  Jean Borotra (primo turno) Bill Tilden (semifinale) 
  Wilmer Allison (quarto turno) Harry Lee (quarto turno)
  George Lott (secondo turno) John Olliff (quarto turno)
  Fred Perry (quarto turno) Sidney Wood (semifinale)

 George Lyttleton-Rogers (quarto turno) Cliff Sutter (quarti di finale)
 John Doeg (campione) Marcel Rainville (secondo turno)
 Ted Avory (terzo turno) Gregory Mangin (quarti di finale)
 Leslie Godfree (primo turno) John Van Ryn (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

U.S. National Championships 1930